A Tribuna de Alagoas foi um periódico que circulou no estado de Alagoas, no Brasil.

Surgiu em 1997, fruto de um projeto de Paulo César Farias, ex-tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O jornal passou por diversas crises ao longo de sua história. Algumas semanas antes da inauguração, PC Farias apareceu morto.

Como órgão jornalístico, este jornal mostrou-se um completo fracasso de vendas. Por sinal, este jornal faliu duas vezes. A primeira, de maneira suave, sob o controle da família Farias. A segunda e definitiva falência ocorreu sob o controle do então governador de Alagoas Ronaldo Lessa. Esta segunda falência deu em greve e atraso de salários. O site http://portalimprensa.uol.com.br/portal/sindical/2007/04/27/imprensa5108.shtml fala sobre este assunto.

Jornalistas da antiga Tribuna de Alagoas reuniram-se na cooperativa Jorgraf (Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos do Estado de Alagoas), primeira iniciativa do gêneno no Mundo. No dia 10 de julho estava nas bancas o mais novo jornal diário de Alagoas, intitulado Tribuna Independente'. O jornal, ao contrário do que muitos pensam, não é uma continuidade da antiga Tribuna de Alagoas. Hoje, um ano depois, os jornalistas que ainda lutam na justiça para receber os direitos trabalhistas da empresa falida, trabalham com total independência e submetendo-se aos mesmos trâmites do mercado editoral que os demais periódicos alagoanos.

Jornais de Alagoas
Fundações em Alagoas em 1997